Лопаревский сельсовет

Костромская область 
 Лопарёвский сельсовет Галичского района (в 2005 году преобразован в поселение)

Курганская область 
 Лопаревский сельсовет Мокроусовского района (упразднён в 2001 году)